Верже́ — многозначный термин
 Верже ( — полосатая) — бумага с ярко выраженной сеткой из частых полос, пересеченных под прямым углом более редкими полосами.
 Верже́ () — фамилия. Известные носители:
 Помье дю Верже, Шарль () — бельгийский стрелок, призёр Олимпийских игр 1900 и 1908 и двенадцатикратный чемпион мира.
 Верже, Жан-Луи (; 1826—1857) — французский католический священник, убивший Парижского архиепископа Мари Доминика Огюста Сибура.